Az ÖBB 5047 az Osztrák Szövetségi Vasutak (ÖBB) igényeinek megfelelően kifejlesztett négytengelyes dízelmotorkocsi típus. Beceneve: „Jenci”.

Története 
Az ÖBB 1983-ban adott megrendelést a Jenbacher Werke cégnek 6 db, a német 627 sorozaton alapuló dízelmotorkocsi szállítására. Az első jármű 1986 decemberére készült el és Rosenburg/Kamp-ban nemzetközi sajtókonferencián mutatták be. Olyan jármű kifejlesztését kérték, amely a fővonalakon közlekedő távolsági vonat kényelmét nyújthatja a mellékvonalakon is és lehetővé váljon az egyszemélyes kiszolgálás (ahol a járművezető adja/ellenőrzi a menetjegyeket) is. Az 5047 sorozatszámot kapott típusból összesen 100 db-ot rendeltek meg, míg az ikermotorkocsi-változat 5147-ből összesen 10 db-ot. (Ez 5 ikeregységet jelent. Érdekes módon az ikeregység mindkét fele önálló járműnek minősülve saját pályaszámot kapott, noha a két jármű forgalomban nem bontható.) Az 5047 szólómotorkocsi akkori ára 27 millió ATS volt, míg egy azonos kivitelű vezérlőkocsiért 22 millió ATS-t kért volna a JW. Ez utóbbi magas ára miatt eset a választás végül az ikerkivitelre. Az 5047 és 5147 sorozatok váltották le a kiöregedett 5044, 5144, 5145 és 5046 és 5146 sorozatokat, melyek dízelmotorjai még az SGP cég két világháború közötti harckocsimotor-fejlesztésein alapult, valamint a szintén elaggott, a német sínbuszokkal azonos 5081 sorozatú járműveit.

Műszakilag a 5047 és 5147 sorozat szinte teljesen azonos, csak ez utóbbinál az egyik vezetőállás helyén zárt átjárót alakítottak ki. További eltérés, hogy az 5147-esek zárt rendszerű WC-vel felszereltek.

Az ÖBB 5047 sorozatú járműveit az alábbi telephelyekre osztotta szét:
 Bécs-Kelet
 Bécsújhely
 Krems
 Graz
 Villach
 Wels
Az 5147-esek honállomása: Bécsújhely.

A legutóbbi időben a motorkocsik üzemkészsége a karbantartások elmaradása miatt meglehetősen rossz, a járművek akár 30%-a is javítatlanul félre van állítva.

Járművek más vasutaknál 
 Steiermärkische Landesbahnen (StLB): A Graz-Weiz vonal kiszolgálására 1990-ben a vasút két évre bérbe vette az ÖBB 5047 014 és 015 pályaszámú járműveit. A vasút 1992-ben két saját motorkocsit is forgalomba állított VT 51 és 52 pályaszámmal (az ÖBB-nél 5047 401–402 pályaszámmal tartják nyilván). A járművek szinte teljesen azonosak az ÖBB járműveivel, eltérés a homlokon lévő viszonylatjelzőben és  belső tér felosztásában, valamint az StLB-szabvány szerinti színezésben (közlekedésivörös, gyöngyházfehér, mentazöld, umbraszürke) mutatkozik.
 Győr–Sopron–Ebenfurti Vasút (GYSEV): a GYSEV vonalaira bejáró ÖBB-járművek futásának kiegyenlítésére rendelt a vasút két szóló- és egy ikermotorkocsit. A járművek megérkeztéig a GYSEV két használt 5046 és 5146 sorozatú ÖBB-motorkocsit és több 6546 sorozatú vezérlőkocsit vett át az ÖBB-től. A GYSEV szólójárművei az 5047 501 és 502, az ikeregység az 5147 511/512 pályaszámokat kapták. A járművek homlokára viszonylatjelző került, ugyanakkor elhagyták belőlük a hidrodinamikus retardert. 2011-ben tovább bővült a GYSEV szóló motorkocsi-flottája, immár 5047-es sorozatszám helyett a 247-es sorozatszámmal, 247 503-247 509 pályaszámokkal közlekednek az ÖBB-től átvett járművek, amelyeken nagyobb módosításokat nem eszközöltek. (Ez azt jelenti, hogy viszonylatjelző nincs továbbra sem e járműveken, viszont hajtóművük az ÖBB-nél is használt, retarderrel felszerelt változat.) AZ EÉVB/EVM-120 vonatbefolyásoló rendszer természetesen ezen, egykoron ÖBB járművekben - a magyar jogszabályok miatt - beépítésre került. Beszerzésre került továbbá 4 darab 5147 sor. ikermotorkocsi, melyeket az ÖBB-től vásárolt meg. Így a GYSEV motorkocsiállománya 2012-ben előreláthatólag: 9 darab 5047 sor. (2 GYSEV, 7 ex ÖBB), 5 darab 5147 sor. ikermotorkocsi (összesen 10 darab motorkocsi). A 2019-es állapot szerint a vasúttársaság az egyrészes motorkocsikat az 1D jelű (Hegyeshalom-Rajka(-Pozsonyligetfalu)), az 524-es (Sopron-Bécsújhely), valamint reggel és este a 16-os (Szombathely)-Porpác-Csorna-Hegyeshalom) vonalon használja, míg az ikermotorkocsik a 18-as (Szombathely-Kőszeg) vonalon találhatóak meg, valamint két ikermotorkocsit a MÁV vett bérbe a 10-es (Győr-Celldömölk) és 11-es (Győr-Veszprém) vonalakra.
 A Nordfriesische Verkehrsbetriebe AG (NVAG) 1996-ban állított szolgálatba T4 pályaszámmal egy, az 5047-tel szinte azonos motorkocsit a 13,7 km hosszú Niebüll neg–Dagebüll vonalon. A társaság 2003-as csődje után a vonal és a jármű is átkerült a Norddeutsche Eisenbahngesellschafthoz (NEG), mely a CFL Cargo Deutschland leányvállalata. Jelenleg bérbe van adva a Nord-Ostsee-Bahnnak (NOB) és a Niebüll-Tønder vonalon közlekedik. A motorkocsi jellegzetességek a kisméretű 1. osztályú szakasz, a homlok-viszonylatjelző és a homlokon elvezetett kipufogó.

Galéria

Irodalom 
 Markus Inderst: Bildatlas der ÖBB-Lokomotiven. Alle Triebfahrzeuge der Österreichischen Bundesbahnen. GeraMond, München 2010,

Jegyzetek

További információk 

 Képek az NVAG motorkocsijáról  
 Képek az ÖBB és a GYSEV 5047-eseiről

Osztrák dízelmotorvonatok
Magyar dízelmotorvonatok
Német dízelmotorvonatok
Jenbacher Werke mozdonyok